Kyle est un nom utilisé par plusieurs cyclone tropicaux.

Atlantique nord 

 Tempête tropicale Kyle de 1996 qui s'est formée dans l'ouest des Caraïbes et a touché terre au Guatemala, ainsi qu'au Honduras en s'affaiblissait ne causant aucun dommage significatif ;
 Ouragan Kyle de 2002, la cinquième tempête de l'Atlantique de plus longue durée de vie entrée et sortie des Carolines, causant des dommages de 5 millions de dollars, principalement à cause de tornades ;
 Ouragan Kyle de 2008 qui s'est formé au nord d'Hispaniola et a touché terre en Nouvelle-Écosse sous la forme d'un ouragan de force minimale ;
 Tempête tropicale Kyle de 2020, un faible système ayant passé sa vie en mer.

Pacifique nord-ouest 

 Typhon Kyle (1990) (T9023, 25W) ;
 Typhon Kyle (1993) (T9325, 34W, Luring) qui a frappé les Philippines et le Vietnam.

kyle
Kyle